Gelbmützen steht für:
 die Gelug-Schule des tibetischen Buddhismus
 die Gelbmützen (SHQSU) (Swiss Headquarters Support Unit), eine unbewaffnete Einheit der Schweizer Armee, die im Auftrag der OSZE in Bosnien-Herzegowina tätig war.